Сугушла — название нескольких населённых пунктов:
 Сугушла — деревня в Бугульминском районе Татарстана.
 Сугушла — село в Лениногорском районе Татарстана.